Felix Salzer (1904-1986), un théoricien de la musique, musicologue et pédagogue austro-américain ;
 Israël Salzer (1904-1990), un rabbin français ;
 Otto Salzer (1874-1944), un pilote automobile allemand.
Patronyme juif